Том Брук (; род. в 1978 году в Лондоне) — британский актёр. Сын актёра Пола Брука. Учился в школе Аллейн в Даличе, южном Лондоне, в Университете Халла, в Лондонской академии музыкального и драматического искусства. Наиболее известные роли Брука — Билл Уиггинс в третьем сезоне сериала BBC «Шерлок», Хромой Лотар Фрей в третьем сезоне сериала HBO «Игра престолов» и Фиор в сериале AMC «Проповедник».

Фильмография 
 Фильмы

 Телевидение

Награды 
Брук получил премию TMA за лучшую мужскую роль второго плана за своё выступление в постановке пьесы «Длинный, короткий и высокий» в Шеффилдском лицее в 2006 году. В 2011 году, Брук сыграл полоумного Ли в новой постановке известной пьесы Джеза Баттеруорта «Иерусалим» в театре Ройал-Корт, получив большой успех. В следующем году, он повторил роль в театре Аполло. С тех пор он появился в новой постановке пьесы «Кухня» Арнольда Вескера, получив аплодисменты от критиков, хотя отзывы о постановке были не столь благоприятными.

Примечания

Ссылки 
 Страница Брука на Royal Court Productions

Родившиеся в 1978 году
Родившиеся в Лондоне
Актёры театра Великобритании
Актёры телевидения Великобритании
Лауреаты Британской театральной премии